

Personnalités 

 Édouard de Montulé (1792-1828), voyageur français ;
 Élisabeth de Montullé (1727-1800), salonnière française ;
 Émilie-Sophie de Montullé (1756-1816), artiste peintre française ;
 Jean-Baptiste de Montullé (1684-1750), magistrat français ;
 Jean-Baptiste-François de Montullé ou Monthulé (1721-1787), magistrat français ;
 Raymond Laillet de Montullé (1893-1959), homme politique français, sénateur.